Acadia steht für:

 Akadien, ehemalige Kolonie im Nordosten von Nordamerika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acadia (Louisiana)
 Acadia (Maine)
 Acadia (Ohio), 1867 nach Spencerville eingemeindet
 Acadia Woods, Gwinnett County, Georgia
 Acadia Parish, eine Verwaltungseinheit in Louisiana

in Kanada:
 Acadia (Calgary), ein Stadtviertel in Calgary

Sonstiges:
 Acadia-Nationalpark, Nationalpark in Maine, Vereinigte Staaten
 CSS Acadia, ehemaliges Forschungsschiff des Canadian Hydrographic Service, seit 1982 Museumsschiff in Halifax
 GMC Acadia, ein Pkw-Modell von GMC
 Acadia University, Universität in Wolfville, Nova Scotia, Kanada
 Acadia (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 ein unter diesem Namen gebauter britischer Raddampfer, siehe Erzherzog Johann (Schiff)

im NRHP gelistete Objekte:
 Acadia Plantation, in Thibodaux, Louisiana, ID-Nr. 87000849
 Acadia Ranch, in Oracle, Arizona, ID-Nr. 84000765

Siehe auch:
 Accadia
 Arcadia